Jerikó, palesztin város

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Jericho (Arkansas)
 Jericho (Indiana)
 Jericho (Kalifornia)
 Jericho (Kentucky)
 Jericho (Cumberland megye, New Jersey)
 Jericho (Gloucester megye, New Jersey)
 Jericho (New York)
 Jericho (Nyugat-Virginia)
 Jericho (Cameron megye, Pennsylvania)
 Jericho (Wayne megye, Pennsylvania)
 Jericho (Utah)
 Jericho (község, Vermont)
 Jericho (város, Vermont)
 Jericho (Washington)
 Jericho (Calumet megye, Wisconsin)
 Jericho (Waukesha megye, Wisconsin)

 Ausztrália
 Jericho (Kadina)
 Jericho (Queensland)
 Jericho (Tasmania)

 Dél-afrikai Köztársaság
 Jericho (Dél-Afrika)

 Egyesült Királyság
 Jericho (Bury)
 Jericho (Cumbria)
 Jericho (Oxford)

 Kanada
 Jericho (Új-Brunswick)

 Kenya
 Jericho (Nairobi)

Művészet

Média
 Jericho, 2006-ban indult sci-fi sorozat

Zene 

 Jericho, gospel
 Jericho, izraeli együttes
 Jericho, rapper
 Jericho, The Band-album
 Jericho, Prism-album

Egyéb 
 Jericho, keresztnév
 Jericho, vezetéknév
 Jericho, rakéta